День кино:

 Международный день кино (28 декабря).
 День национального кино Азербайджана (2 августа).
 День белорусского кино (17 декабря).
 День российского кино (27 августа).
 День украинского кино (вторая суббота сентября).
 День кино Ирана (12 сентября).

Примечания